El Castillo („die Burg“ auf Spanisch) kann folgende Bedeutungen haben:

 ein Gebäude in Chichen Itza – siehe Pyramide des Kukulcán
 ein Gebäude der Maya-Ruine Xunantunich
 ein Gebäude der Maya-Ruine Cobá
 eine Maya-Ruine in Cotzumalhuapa in Guatemala
 eine Stadt in Río San Juan in Nicaragua – siehe El Castillo (Nicaragua)
 El-Castillo-Höhle Höhle mit weltältesten Malereien, Kantabrien, Spanien
 El Castillo de las Guardas, eine Gemeinde in Spanien, Andalusien
 EL Castillo (Soto), ein Ort am Jakobsweg in Spanien, Asturien
 der frühere Name des Ferienortes Caleta de Fuste auf Fuerteventura
 eine Gemeinde in Meta in Kolumbien, siehe El Castillo (Kolumbien)
 El Castillo (Film), ein argentinisch-französischer Film aus dem Jahr 2022, Regie Martín Benchimol